Lavŋesuolluuh kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Turvesaaret (ö i Enare träsk, Enare, 69,08N 28,06Ö), Lappland, Norra Lappland,  (36 ha)
2. Turvesaaret (ö i Enare träsk, Enare), ö, Lappland, Norra Lappland,  (8 ha)

Se även
Turvesaari

Robotskapade Finlandförgreningar